

Personnes 
 Mark Ronson est un artiste et producteur de musique d'origine anglaise.
 Mick Ronson est un guitariste de rock.
 Peter Ronson (1934-2007), acteur et athlète islandais.
 William Ronson est un personnage de la série Stargate SG-1.

Autres 
 Le lance-flammes Ronson, lance-flammes britannique mis au point pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Ronson est un fabricant de briquets américain, qui avait, dans les années 1960, une usine de fabrication en France à Bellegarde-sur-Valserine pour les briquets à gaz butane.

Notes et références 

Homonymie de patronyme